Stowers ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Stowers (1954–2022), US-amerikanischer Jurist
 George Stowers (* 1979), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Julia Stowers (* 1982), US-amerikanische Schwimmerin